Национальный чемпионат I 1947/1948 () — 45-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1947/1948
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1947 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1948 году